Bash at the Beach (1996) — третье в истории PPV-шоу Bash at the Beach, производства американского рестлинг-промоушна World Championship Wrestling (WCW). Шоу прошло 7 июля 1996 года в «Оушен-центр» в Дейтона-Бич, Флорида, США. Это шоу лучше всего запомнилось тем, что Халк Хоган стал хилом и сформировал «Новый мировой порядок», который внес большой вклад в успех WCW в середине и конце 1990-х годов.

В главном событии состоялся матч между командами «Аутсайдеры» (Кевин Нэш и Скотт Холл) и их таинственным партнером (им оказался Халк Хоган), а также Рэнди Сэвиджем, Стингом и Лексом Люгером. С 2014 года мероприятие доступно в WWE Network.

Результаты

Примечания 

Профессиональный рестлинг во Флориде
1996 год во Флориде
События 7 июля
PPV-шоу WCW